Новый Свет - один из самых популярных шоппинг-центров Южной Кореи с высоким уровнем обслуживания, смежный со зданием Централ-сити в центре Сеула на одноименной станции метро Централ-сити, принадлежащий Мун Сон Мёну. Универмаг прошел полную аттестацию Государственным агентством по вопросам потребителей Республики Корея. На полках универмага можно увидеть редкие товары, такие как морская лечебная соль и экологические пестициды. В здании также проводятся культурные вечера  для светских львиц от зарубежных организаторов при информационной поддержке министерства культуры. На улице у универмага расположена площадка фастфуда на открытом воздухе, в частности Starbucks.

Экологическая ответственность
Универмаг использует уникальную экономичную энергетическую систему.

См. также
Централ-сити

Ссылки 
Официальный сайт на корейском и английском языках

Примечания

Церковь объединения
Здания и сооружения Сеула